Elektrárna Tušimice může být
 Elektrárna Tušimice I – tepelná elektrárna z roku 1964 uzavřená v roce 1998
 Elektrárna Tušimice II – tepelná elektrárna z roku 1974 rekonstruovaná v roce 2012